Black Butterfly – album di Dana Dawson del 1996
 Black Butterfly – album dei Buckcherry del 2008
 Black Butterfly – album di Steve Walsh del 2017
 Black Butterfly – film del 2017 diretto da Brian Goodman